Ramosé (ou Ramose) est un prénom masculin égyptien porté notamment par :
 Ramosé, vizir d'Amenhotep 
 Ramosé, père de Sénènmout, le précepteur et père nourricier de Néférourê
 Ramosé, fils de Thoutmôsis  et de sa seconde épouse Moutnofret 
 Ramosé, serviteur dans la Place de Vérité sous Ramsès 
 Ramosé, scribe royal du règne de Ramsès 

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité